Samak est un mot qui signifie poisson en arabe.

Prénom 
 Samak Sundaravej, homme politique thaïlandais.

Patronyme 

 Grégory Samak, dirigeant français de télévision.

Toponyme 

 Samak, une census-designated place située dans le comté de Summit, dans l’État de l’Utah, aux États-Unis.

Orthographe différente 
 Erik Samakh, plasticien
 Šamac, ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine